I. Teti, az ókori egyiptom I. dinasztiájának uralkodója
 II. Teti, az ókori egyiptom VI. dinasztiájának uralkodója
 Teti, Minhotep fia, hivatalnok a XVII. dinasztia idején

 Olaszország
 Teti, település Szardínia régióban